Niemcy:
 Bundesplatz – plac w Berlinie
 Berlin Bundesplatz – stacja S-Bahn w Berlinie
 Bundesplatz – stacja metra w Berlinie

Szwajcaria:
 Bundesplatz – plac w Bernie